Бајсон има више значења:
 Бајсон (Оклахома)
 Бајсон (Јужна Дакота)
 Бајсон (Канзас)